Eccellenza è un appellativo formale riservato a cariche dello Stato di rango equivalente a procuratore o ministro.

Sport 
 Eccellenza, nome assunto dal 1960 al 1965 e dal 2011 al 2019 dal TOP10, campionato italiano di rugby a 15 di prima divisione
 Eccellenza, dal 2022 nome del campionato italiano di rugby a 15 femminile di prima divisione
 Eccellenza, quinto livello del campionato italiano di calcio
 Eccellenza, quarto livello del campionato italiano di calcio femminile

Altri progetti